Fredriksdal kan syfta på:

Fredriksdal, Helsingborg – en stadsdel i Helsingborg
Fredriksdal, Norrköping - en tidigare förstad till Norrköping
Fredriksdal, Nässjö kommun – en tätort i Nässjö kommun
Fredriksdal, Stockholm – ett område i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm.
Fredriksdal museer och trädgårdar – ett friluftsmuseum i Helsingborg
Fredriksdals herrgård – en herrgård i Helsingborg
Fredriksdalsteatern – en utomhusteater inom Fredriksdal museer och trädgårdar